Nordin Amrabat (1987-) – calciatore marocchino
 Sofyan Amrabat (1996-) – calciatore marocchino